Histerinae — подсемейство жуков из семейства карапузиков.

Описание 
Верхняя губа (лабрум) без щетинковидных пор. Передние голени с несколькими крупными зубцами. Переднеспинка и надкрылья без продольных рёбрышек.

Систематика 
 подсемейство: Histerinae
 триба: Exosternini
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 триба: Hololeptini
 род: 
 триба: Platysomatini
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 триба: Omalodini
 род: 
 триба: Histerini
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род:

Примечания 

Карапузики
Подсемейства насекомых